

Konačna tablica 

 PPK Kutjevo je ispalo u doigravanju za ulazak u 3. HNL – Istok od prvaka 1. ŽNL Brodsko-posavska :
PPK Kutjevo - Željeznicar Slavonski Brod 0:0 0:0(3:5) 

NK Omladinac Čaglin je ispao u 2. ŽNL Požeško-slavonska kao zadnjeplasirani klub u 1. ŽNL Požeško-slavonska.

Na kraju prvenstva se stvorio krug 3 kluba s jednakim brojem bodova pa se radila posebna tablica od međusobnih utakmica ta tri kluba. Zadnji na toj tablici su NK Sulkovci i oni su trebali sljedeće sezone igrati 2. ŽNL Požeško-slavonska,a umjesto njih je trebala ući NK Mladost Pavlovci. Međutim NK Mladost Pavlovci nije htjela u viši rang natjecanja pa su NK Sulkovci ipak ostali u 1. ŽNL Požeško-slavonska

Rezultati

{|
| 
 

{|
| 
 
{|
| 

{|
| 
 
{|
| 
 
{|
| 
 
{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
| 

{|
|

Županijski kup 

Pobjednik će sljedeće sezone nastupati u Nacionalnom kupu. Dopušteno je pet izmjena. 

Finale, Stadion ŠRC Kamen-Ingrad u Velikoj, 26. 5. 

NK Kamen-Ingrad Velika – NK Slavonija Požega       2:0 

Vrijeme: odlično. Stanje travnjaka: odlično. Gledatelja: 1000. Sudac: Siniša Sabljak (Požega).
Strijelci: 1:0 Popovic 33', 2:0 Popovic 75' – 11 m.

Izvori 
 

2001-02
požeško-slavonska-1